Норвич Сити — название нескольких футбольных клубов

 Норвич Сити
 Норвич Юнайтед
 Норвич СЭЙМЗ